Jean-Pierre Bouvier peut désigner :
 Jean-Pierre Bouvier (1948-), acteur français ;
 Jean-Pierre Bouvier (1957-), grimpeur français.